Kruschewski oder Krushevskiy ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kruschewski, deutscher Basketballspieler
 Sergey Krushevskiy (auch Sergei Kruschewski; * 1976), usbekischer Straßenradrennfahrer